Манетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Манетти, Джаноццо (1396—1459) — итальянский гуманист, апостольский секретарь.
 
 Маннетти, Рикардо (род. 1975) — намибийский футболист и тренер.
 Манетти, Тереза Аделаида (1846—1910) — блаженная римско-католической церкви, монахиня, основательница конгрегации Кармелиток Святой Терезы (СSTF).